Als Europameisterschaft 2002 oder EM 2002 bezeichnet man folgende Europameisterschaften, die im Jahr 2002 stattfanden:

 American-Football-Europameisterschaft der Junioren 2002 in Großbritannien
 Badminton-Europameisterschaft 2002 in Malmö (Schweden)
 Biathlon-Europameisterschaften 2002 in Kontiolahti (Finnland)
 Bob-Europameisterschaft 2002 in Cortina d’Ampezzo (Italien)
 Crosslauf-Europameisterschaften 2002 in Medulin (Kroatien)
 Curling-Europameisterschaft 2002 in Grindelwald (Schweiz)
 Dreiband-Europameisterschaft 2002 in Izmir (Türkei)
 Eiskunstlauf-Europameisterschaften 2002 in Lausanne (Schweiz)
 Eisschnelllauf-Mehrkampfeuropameisterschaft 2002 in Erfurt (Deutschland)
 Faustball-Europameisterschaft 2002 in Erlangen (Deutschland)
 U-21-Faustball-Europameisterschaft 2002 in Waldkirch (Schweiz)
 U-18-Faustball-Europameisterschaft 2002 in Villach (Österreich)
 U-18-Faustball-Europameisterschaft der Frauen 2002 in Villach (Österreich)
 Fechteuropameisterschaften 2002 in Moskau (Russland)
 U-21-Fußball-Europameisterschaft 2002 in Basel, Genf, Lausanne und Zürich (Schweiz)
 U-19-Fußball-Europameisterschaft 2002 in Norwegen
 U-17-Fußball-Europameisterschaft 2002 in Dänemark
 U-19-Fußball-Europameisterschaft der Frauen 2002 in Schweden
 Europameisterschaften im Gewichtheben 2002 in Antalya (Türkei)
 Handball-Europameisterschaft der Männer 2002 in Schweden
 Handball-Europameisterschaft der Frauen 2002 in Aarhus, Farum und Helsinge (Dänemark)
 U-20-Handball-Europameisterschaft der Männer 2002 in Polen
 U-19-Handball-Europameisterschaft der Frauen 2002 in Finnland
 Hallenhockey-Europameisterschaft der Damen 2002 Les Ponts-de-Cé (Frankreich)
 IISHF Inline-Skaterhockey-Europameisterschaft 2002 in Bussy (Schweiz)
 IISHF Junioren-Inline-Skaterhockey-Europameisterschaft 2002 on Bussy (Schweiz)
 IISHF Frauen-Inline-Skaterhockey-Europameisterschaft 2002 in Kerkdriel (Niederlande)
 Inline-Speedskating-Europameisterschaften 2002 Valence d'Agen und Grenade-sur-l’Adour (Frankreich)
 Judo-Europameisterschaften 2002 in Maribor (Slowenien)
 Kanurennsport-Europameisterschaften 2002 in Szeged, (Ungarn)
 Kanuslalom-Europameisterschaften 2002 in Bratislava, (Slowakei)
 Karate-Europameisterschaft 2002 in Tallinn (Estland)
 Leichtathletik-Europameisterschaften 2002 in München (Deutschland)
 Europameisterschaften im Modernen Fünfkampf 2002 in Ústí nad Labem (Tschechien)
 Motorrad-Europameisterschaft 2002
 Orientierungslauf-Europameisterschaften 2002 in Sümeg (Ungarn)
 Poolbillard-Europameisterschaft 2002 in Tampere (Finnland)
 Poolbillard-Jugendeuropameisterschaft 2002 in Willingen (Deutschland)
 Naturbahnrodel-Europameisterschaft 2002 in Frantschach-Sankt Gertraud (Österreich)
 Rennrodel-Europameisterschaften 2002 in Altenberg (Deutschland)
 Europameisterschaften der Rhythmischen Sportgymnastik 2002 in Granada (Spanien)
 Ringer-Europameisterschaften 2002 in Seinäjoki (Finnland) und Baku (Aserbaidschan)
 Schwimmeuropameisterschaften 2002 in Berlin (Deutschland)
 Kurzbahneuropameisterschaften 2002 in Riesa (Deutschland)
 Shorttrack-Europameisterschaften 2002 in Grenoble (Frankreich)
 EBSA-Snookereuropameisterschaft 2002 in Kalisz (Polen)
 EBSA U19-Snookereuropameisterschaft 2002 in Carlow (Irland)
 Squash-Mannschaftseuropameisterschaft 2002 in Böblingen (Deutschland)
 Taekwondo-Europameisterschaften 2002 in Samsun (Türkei)
 Tischtennis-Europameisterschaft 2002 in Zagreb (Kroatien)
 Tourenwagen-Europameisterschaft 2002
 Turn-Europameisterschaften 2002 in Patras (Griechenland)
 Beachvolleyball-Europameisterschaft 2002 in Basel (Schweiz)

!Europameisterschaft 2002
2002